Festiwal Folkloru Miejskiego Kapele Podwórkowe – festiwal etnograficzny i muzyczny, jedna z najstarszych imprez folkloru miejskiego o tej tematyce. Odbywa się od 1997 roku w Toruniu. Jest przeglądem sztuki kapel podwórkowych nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego, ale i z całej Polski, a nawet z zagranicy (Lwów, Grodno).

Idea festiwalu 
Celem festiwalu jest spotkanie mieszkańców regionu i Torunia z muzyką miejskich ulic, podwórek i zaułków. Kapele podwórkowe to zjawisko popularne w krajobrazie Warszawy, Łodzi, Krakowa, czy wielu innych polskich miast, a najbardziej - Lwowa, gdzie prawie każda ulica miała swoją kapelę.

Festiwal odbywa się corocznie, w pierwszym tygodniu września. Organizatorem jest Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Osiągnięcia 
Na koncerty muzyki folkloru miejskiego, tzw. "w mandolinę szarpanej", na popularne szlagiery o miłości i innych niebywałych wydarzeniach przychodzą tłumy. Festiwal spotyka się z żywiołową reakcją widowni, dzieci osób starszych.

Wśród najbardziej znanych uczestników Festiwalu są m.in.: Paka z Grajewa, Przeworska Kapela Podwórkowa "Beka", Kapela ze Wsi Warszawa, Trójmiejskie Trio Klezmerskie, Nowak Band z Gdańska, Milonga Baltica.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis Festiwalu
 Oficjalna strona Muzeum Etnograficznego

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce
Folk
Festiwale folklorystyczne w Polsce